Bishū bezeichnet:
 die japanische Provinz Owari
 die japanische Provinz Kibi bzw. als Sammelbegriff für deren Nachfolger:
 Provinz Bizen, Provinz Bitchū, Provinz Bingo und Provinz Mimasaka